Bagnisiella är ett släkte av svampar. Bagnisiella ingår i familjen Dothioraceae, ordningen Dothideales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bagnisiella